Tiefe bezeichnet:

Längenangaben:
 allgemein Länge (Physik)
 bei mehrdimensionalen Objekten wird oft der Begriff Tiefe für eine der Längenachsen verwendet, um diese voneinander zu unterscheiden; in der Regel ist es diejenige, die rechtwinklig zu einer tatsächlichen oder gedachten Vorderkante vom Betrachter weg zeigt
 die Grundstückstiefe, als Gegensatz zur Grundstücksbreite bei einer zweidimensionalen mehr oder minder horizontalen Fläche.
 die Abmessungen von Möbeln oder großen technischen Geräten werden in der Regel mit Breite, Höhe und Tiefe (B × H × T) angegeben. Man spricht in diesem Zusammenhang beispielsweise von der Regal- und Schranktiefe, welche als Maß die sichtbare Frontfläche um eine Raumachse zur dreidimensionalen Beschreibung ergänzt.

Abstand zur Oberfläche:
 die Tiefe eines Behälters oder Hohlgefäßes (z. B. Tasse, Wasserbecken); je nach Typ wird gegen eine Oberkante oder gegen eine besondere bzw. die aktuelle Füllhöhe gemessen
 die Tiefe einer Bohrung, bezogen auf die Oberfläche eines Werkstücks
 die Teufe eines Bohrlochs, bezogen auf die Erdoberfläche in der Geologie
 die Meerestiefe an einem bestimmten Punkt der Meeresoberfläche
 die mittlere Tiefe eines Gewässers (Mittelwertangabe)
 die Tauchtiefe (Begriffsklärung)
 die Tiefe einer Wunde, bezogen auf die Körperoberfläche

Physik:
 den Abstand vom Betrachter, siehe z. B. Tiefenstaffelung und Tiefeneindruck (Begriffsklärung)
 Schärfentiefe
 Farbtiefe (Begriffsklärung)

Mathematik:
 die Tiefe (Kommutative Algebra) eines Moduls oder eines Ringes; in der Kommutativen Algebra und Algebraischen Geometrie eine Invariante

Geisteswissenschaften:
 Tiefe (Literatur), abgeleitet vom Abstand zur Oberfläche abstrakt für die Frage der Qualität eines literarischen Werkes: Geht es in die Tiefe, oder bleibt der Autor (nur) oberflächlich?
 Tiefsinn
 Denktiefe
 Spieltiefe
 Tiefenstruktur in der Grammatik
 Tiefenpsychologie

Wirtschaftswissenschaften:
 Wertschöpfungstiefe
 Leistungstiefe
 Markttiefe

Die Tiefe steht für:
 Die Tiefe, US-amerikanischer Film von Peter Yates aus dem Jahr 1977

Siehe auch:

 Untiefe
 Tiefenpsychologie
 Tief
 tiefen

an:Fondura
ca:Profunditat
es:Profundidad
ht:Profondè